Leschtschenky (ukrainisch ; russische Entsprechung Leschtschenki/Лещенки) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Leschtschenky (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Leschtschenky (Myrhorod)